Дворец правосудия — многозначное словосочетание.

 Дворец правосудия (Брюссель)
 Дворец правосудия (Милан)
 Дворец правосудия (Мюнхен)
 Дворец правосудия (Нюрнберг)
 Дворец правосудия (Париж)
 Дворец правосудия (Пуатье)
 Дворец правосудия (Рим)
 Дворец правосудия (Флоренция)